Blosenberg steht für:

 Blosenberg (Triebel), Ortsteil der Gemeinde Triebel/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen

Berge:
 Blosenberg (805 m), Berg in Gunzwil in der Gemeinde Beromünster, Kanton Luzern, siehe Blosenbergturm
 Blosenberg (Pfälzerwald) (558,9 m), Berg im Pfälzerwald 
 eine Erhebung in Würzburg am Dallenberg, siehe Heidingsfeld #Lehmgrubensiedlung

Siehe auch:
 Plosenberg